Фарон — гора на юге Франции.
 Фарон — французский святой VII века, епископ Мо.
 Фарон, Целестина — блаженная Римско-Католической Церкви, монахиня, одна из 108 блаженных польских мучеников.